Kuhse ist der Familienname folgender Personen:

 Angelika Kuhse (* 1958), Geburtsname von Angelika Zauber, deutsche Leichtathletin
 Bernhard Kuhse (1856–1917), deutscher Lehrer und Pionier des Wanderruderns
 Hanne-Lore Kuhse (1925–1999), deutsche Sopranistin
 Helene Kuhse (1859–nach 1907), deutsche Theaterschauspielerin und Sängerin
 Helga Kuhse, australische Bioethikerin
 Johann Kuhse (1845–1917), deutscher Instrumentenmacher

Siehe auch:
 Cuse
 Kuse